Кубок Митропы 1979/80 — 38-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Начиная с этого розыгрыша в турнир были допущены победители вторых дивизионов национальных чемпионатов.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Удинезе».

Турнирная таблица 

Правила начисления очков:
 2 очка за победу
 1 очко за ничью
 0 очков за поражение

Матчи

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Четвёртый тур

Пятый тур

Шестой тур

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1979/80 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1979/80 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1980
Футбол в Европе в 1979 году
Футбол в Европе в 1980 году